El término tetralogía, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 La tetralogía de Fallot, un padecimiento cardíaco, también conocido como «enfermedad azul».
 La tetralogía (arte), conjunto de cuatro obras artísticas reales o ficticias que forman una unidad con base en algún elemento de su contenido.

Además, en cine, puede hacer referencia a:

 La tetralogía de Avengers, saga de cuatro películas de acción, superhéroes y ciencia ficción que se inició en el año 2012 con la película The Avengers, y finalizó con Avengers: Endgame, que se estrenó en 2019.
 La tetralogía de Capitán América, saga de cuatro películas de acción, superhéroes y ciencia ficción.
 La tetralogía de Thor, saga de cuatro películas de acción, superhéroes y ciencia ficción que se inició en el año 2011 con la película Thor, y finaliza con Thor: Love and Thunder, de 2022.
 La tetralogía de Toy Story, saga de cuatro películas de fantasía iniciada en 1995 y concluida en 2019.

Véanse

Enlaces externos